

Persone
 David Jandl: cestista austriaco
 Ernst Jandl: poeta e scrittore austriaco

Astronomia
 37736 Jandl: asteroide della fascia principale